

Presentación previa 
Mateusz Kowalczyk y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Tomasz Bednarek y Nikola Mektić ganaron el título tras derrotar en la final Zdeněk Kolář y Matěj Vocel.

Cabeza de serie

  Julio Peralta /  Hans Podlipnik (Cuartos de final)
  Sander Arends /  Tristan-Samuel Weissborn (Primera ronda)

<ol start=3>
  Andrey Golubev /  Julian Knowle ''(Cuartos de final)
  Ariel Behar /  Fabrício Neis ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Praga 2016